Gérard Preszow (1954-), réalisateur belge de films documentaires.
 Noé Preszow (1994-), auteur-compositeur-interprète belge.